Frances Flaherty (1883-1972), scénariste et documentariste américaine, épouse de Robert Flaherty
 George Francis « Pat » Flaherty Jr. (1926-2002), pilote automobile américain ;
 Gilly Flaherty (née en 1991), footballeuse anglaise ;
 Jack Flaherty (né en 1995), joueur américain de baseball ;
 Jim Flaherty (1949-2014), homme politique canadien ;
 Joe Flaherty (né en 1941), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Liam O'Flaherty (1896-1984), écrivain irlandais ;
 Lorenzo Flaherty (né en 1967), acteur italien ;
 
 Pat Flaherty (1897-1970), acteur américain ;
 George Francis « Pat » Flaherty Jr. (1926-2002), pilote automobile américain ;
 Ray Flaherty (1903-1994), joueur et entraineur américain de football américain ;
 Robert Flaherty (1884-1951), réalisateur américain considéré comme l'un des pères du film documentaire, époux de Frances Flaherty ;
 Ryan Flaherty (né en 1986), joueur de baseball américain.

Autres 
 L'Île Flaherty est une île du groupe des Îles Belcher de la Baie d'Hudson, au Canada.
 Le Prix Robert et Frances Flaherty est la principale récompense attribuée à un film au Festival international du documentaire de Yamagata.

Patronyme irlandais